Die Liste der Hochhäuser in Paris führt alle Hochhäuser in Paris auf, die eine strukturelle Höhe von 50 Metern erreichen oder diese überschreiten. Die folgende Liste führt nur Hochhäuser auf dem Stadtgebiet von Paris auf. Die Liste ist jedoch unvollständig. Die meisten Hochhäuser im Großraum Paris stehen jedoch in der Bürostadt La Défense westlich vor dem Stadtrand von Paris. Diese sind in der Liste der Hochhäuser in La Défense aufgeführt. Sämtliche Hochhäuser im gesamten Großraum Paris sind in der Liste der Hochhäuser in der Île-de-France aufgeführt.

Liste bestehender Hochhäuser (Liste unvollständig)

Liste im Bau befindlicher Hochhäuser

Siehe auch 

 Liste der Hochhäuser in La Défense
 Liste der Hochhäuser in der Île-de-France
 Liste der Hochhäuser in Europa

Weblinks 

Paris
!